Der Wahlkreis Springe ist ein Wahlkreis zur Wahl des Niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Städte Hemmingen, Ronnenberg und Springe sowie die Gemeinde Wennigsen (Deister).

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Springe sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Brian Baatzsch (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Jessica Schülke (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 34.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Kerstin Liebelt (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 35.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Luhm, Torsten" |Torsten Luhm
| 33,6
| 29,6
|-
| SPD
| data-sort-value="Kerstin Liebelt" | Kerstin Liebelt
| 40,8
| 38,9
|-
| Grüne
| data-sort-value="Nicole van der Made" | Nicole van der Made
| 7,7
| 9,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Berger, Tobias" |Tobias Berger
| 6,8
| 8,4
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Seng, Axel" | Axel Seng
| 4,2
| 4,5
|-
| AfD
| data-sort-value="Werner, Birgit" | Birgit Werner
| 6,5
| 6,8
|-
| BGE
|
|
| 0,1
|-
| DM
|
|
| 0,1 
|-
| Freie Wähler
|
|
| 0,4
|-
| LKR
|
|
| 0,0
|-
| ÖDP
|
|
| 0,1
|-
| Die PARTEI
|
|
| 0,6
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,6
|-
| Piraten
| data-sort-value="Ries, Angela" | Angela Ries
| 0,5
| 0,3
|-
| V-Partei³
|
|
| 0,1
|}

Landtagswahl 2013 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Springe sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Gabriela Kohlenberg (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Kohlenberg, Gabriela" |Gabriela Kohlenberg
|40,2
|32,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Heim, Rudolf" |Rudolf Heim
|38,9
|34,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Nagel, Klaus" |Klaus Nagel
|2,9
|10,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Thielmann-Dittert, Elke" |Elke Thielmann-Dittert
|12,0
|15,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Seng, Axel" |Axel Seng
|2,8
|2,8
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,1
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Jung, Torsten" |Torsten Jung
|3,2
|1,8
|-
| NPD || || ||0,8
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Piratenpartei || || ||1,7
|}
Die Wahlbeteiligung war mit 66,6 % die landesweit höchste in dieser Wahl.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Springe fünf Kandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Gabriela Kohlenberg (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Kohlenberg, Gabriela" | Gabriela Kohlenberg
| 43,0
| 39,8
|-
| SPD
| data-sort-value="Krause, Paul " | Paul Krause
| 36,2
| 31,3
|-
| FDP
| data-sort-value="Meißner, Gesine " | Gesine  Meißner
| 6,2
| 9,2
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Möhring, Anja " | Anja Möhring
| 8,2
| 9,3
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Seng, Axel " | Axel Seng
| 6,4
| 6,7
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| NPD
|
|
| 1,7
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,4
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| ödp
|
|
| 0,1
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|}

Landtagswahl 2003 
Bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2003 wurde im Wahlkreis Springe Gabriela Kohlenberg (CDU) gewählt. Ein weiterer Direktkandidat war der damalige Justizminister Christian Pfeiffer (SPD).

Einzelnachweise 

Politik (Region Hannover)